Andrew Harry McKim (né le  à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Il a joué 38 matchs dans la Ligue nationale de hockey dans les équipes des Bruins de Boston et des Red Wings de Détroit avant de partir en Allemagne jouer pour Eisbären Berlin durant trois saisons et en Suisse pour les Kloten Flyers et le ZSC Lions pendant deux saisons. Il prend sa retraite en 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1986-1987||Canadiens junior de Verdun||LHJMQ||70||28||59||87||12||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988||Canadiens junior de Verdun||LHJMQ||62||27||32||59||27||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||Canadiens junior de Verdun||LHJMQ||68||50||56||106||36||-||-||-||-||-
|-
|1989-1990||Olympiques de Hull||LHJMQ||70||66||64||130||44||11||8||10||18||8
|-
|1990-1991||Golden Eagles de Salt Lake||LIH||74||30||30||60||48||4||0||2||2||6
|-
|1991-1992||Maple Leafs de Saint-Jean||LAH||79||43||50||93||79||16||11||12||23||4
|-
|1992-1993||Bruins de Boston||LNH||7||1||3||4||0||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993||Bruins de Providence||LAH||61||23||46||69||64||6||2||2||4||0
|-
|1993-1994||Bruins de Boston||LNH||29||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994||Bruins de Providence||LAH||46||13||24||37||49||-||-||-||-||-
|-
|1994-1995||Red Wings de Détroit||LNH||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1994-1995||Red Wings de l'Adirondack||LAH||77||39||55||94||22||4||3||3||6||0
|-
|1995-1996||Genève-Servette HC||LNB||36||20||25||45||14||3||0||2||2||4
|-
|1996-1997||Eisbären Berlin||DEL||47||23||21||44||12||8||3||7||10||29
|-
|1997-1998||Eisbären Berlin||DEL||49||17||30||47||10||10||6||5||11||6
|-
|1997-1998||Eisbären Berlin||EHL||10||0||4||4||2||6||0||1||1||2
|-
|1998-1999||Eisbären Berlin||DEL||42||19||18||37||22||7||1||1||2||43
|-
|1998-1999||Eisbären Berlin||EHL||4||0||3||3||0||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Kloten Flyers||LNA||44||25||20||45||20||7||3||3||6||12
|-
|2000-2001||ZSC Lions||LNA||18||4||5||9||6||-||-||-||-||-

|263||118||175||293||214||26||16||17||33||4

|138||59||69||128||44||25||10||13||23||78

|270||171||211||382||119||11||8||10||18||8

|1991||||CM||8||6||6||12|| ||
|-
|1995|| Canada||CM||8||6||7||13||4||
|-
|1999|| Canada||Coupe Spengler||4||0||1||1||0||

Notes et références 

Naissance en juillet 1970
Naissance à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canadiens Junior de Verdun
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EHC Kloten
Joueur du ZSC Lions
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché